Калинино — деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Мытишинского сельского поселения. 
Население — 11 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-восточной части области в 20 км к северо-западу от Угры, в 20 км северо-западнее автодороги Знаменка-Спас-Деменск, на берегу реки Гордота. В 21 км восточнее от деревни находится железнодорожная станция Дебрянский на линии Торжок-Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района